Октябрьское — село в Неверкинском районе Пензенской области России. Административный центр и единственный населенный пункт Октябрьского сельсовета.

История 
В 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Могилки переименована в Октябрьское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Неверкинского района